Alexander Sawjalow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexandrowitsch Sawjalow (* 1955), sowjetisch-russischer Skilangläufer
 Alexander Wassiljewitsch Sawjalow (* 1969), russischer Eishockeytrainer